Подводные лодки проекта 641Б «Сом» — серия советских дизель-электрических подводных лодок —Tango по классификации НАТО. Является модернизацией проекта 641. По конструкции лодка выполнена двухкорпусной, имеет семь отсеков: первый — (носовой) торпедный; второй и четвёртый — носовой и кормовой аккумуляторные; третий — центральный пост; пятый — дизельный; шестой — электромоторный; седьмой — агрегатный и жилой. Первый, третий и седьмой отсеки приспособлены для эвакуации экипажа.

Проект 641Б спроектирован в ЦКБ МТ «Рубин». Главный конструктор З. А. Дерибин, с 1974 года — Ю. Н. Кормилицин. С 1973 по 1982 год на судостроительном заводе «Красное Сормово» (Нижний Новгород) было построено 18 подводных лодок этого проекта.

Подводные лодки проекта 641Б предназначены для ведения боевых действий на океанских коммуникациях и у отдаленных военно-морских баз и пунктов базирования сил противника. В число задач лодок этих проектов входит уничтожение надводных кораблей и средств противника, ведение дальней оперативной разведки, прикрытие своих конвоев и осуществление активных минных постановок.

Все лодки этого проекта выведены из боевого состава ВМФ. Одна из лодок этого проекта, лодка Б-396 «Новосибирский комсомолец», установлена в музейно-мемориальном комплексе истории военно-морского флота России в районе парка «Северное Тушино». Также, лодку данного проекта можно увидеть в Тольятти, в техническом музее «АвтоВАЗа», где установлена лодка Б-307, доставленная с места службы целиком на подвесных понтонах. Рубка подводной лодки Б-380 находится в составе Музейной экспозиции истории подводного флота СССР в Московской области, на территории отеля «Мистраль».

Список лодок проекта 641Б

Музейные экспонаты

См. также 
Типы подводных лодок ВМФ СССР и России

Примечания

Ссылки 

 

 Схема лодок проекта 641Б «Сом»
 Проект 641Б «Сом»